Iglesia de San Adrián (o variantes como Iglesia de San Adriano, de San Adrión o de San Adriá) es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas en honor a algún santo llamado Adrián.

En España
 Iglesia de San Adrián (Autol), La Rioja;
 Iglesia de San Adrián Mártir (Burgos), en la ciudad de Burgos;
 Monasterio de San Adrián de Sásave, en el municipio de Borau, Huesca;
 Iglesia de San Adrián (Salamanca), románica del siglo XII, en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Adrián (San Adrián de Besós), en la localidad de San Adrián de Besos, Barcelona;
 Iglesia de San Adrián (Quintanilla de la Mata), en la localidad de Quintanilla de la Mata, Burgos;
 Iglesia de San Adrián (Telledo), en la localidad de Telledo, Asturias.